Эвноя:
 Эвноя — супруга Богуда, царя Мавретании.
 Эвноя  — река благих воспоминаний, в «Божественная комедии» Данте, воскрешающая в человеке воспоминание о всех его добрых делах.